Сельфосс:

 Сельфосс — город в Исландии.
 «Сельфосс» — исландский футбольный клуб из одноимённого города.
 Сельфосс — водопад в Исландии.